Ку́ркина — фамилия, женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Куркина, Лариса Николаевна (род. 1973) — российская спортсменка, лыжница.
 Куркина, Любовь Викторовна (род. 1937) — советский и российский лингвист, этимолог и лексикограф.
 Куркина, Раиса Семёновна (род. 1927) — советская актриса театра, кино и дубляжа. Другое 
 Куркина — город на северо-западе Сирии.